Graymont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Graymont (Alabama)
 Graymont (Colorado)
 Graymont (Illinois)